Крістіан Август Сіндінг (1856—1941) — норвезький композитор.
 Отто Сіндінг (1842—1909) — норвезький художник.
 Стефан Сіндінг (1846—1922) — норвезький та данський скульптор.
 Торе Сіндінг (1903—1969) — норвезький піаніст і композитор.

Сіндінг — населений пункт в муніципалітеті Гернінг.
 Сіндінг — населений пункт в муніципалітеті Сількеборг.